Ярослав Киселёв (, род. 9 сентября 1991, Астрахань) — испанский гандболист, русского происхождения, центральный полусредний испанского клуба «Анайтасуна».

Карьера

Клубная 
Ярослав Киселёв родился в Астрахань. Ярослав Киселёв привлекается в основную команду испанского клуба Анайтасуна, за который выступает с 2011 года.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 http://www.eurohandball.com/ec/ehfc/men/2015-16/player/565629/Yaroslav+Kisselev+Dimitriev
 https://web.archive.org/web/20160905111629/http://www.scoresway.com/?sport=handball
 http://falso9sports.com/08/09/2014/guia-asobal-helvetia-anaitasuna/ 
 http://asobal.es/equipos_jugador.estadisticas.php?id=31&competicion=82&id_jugador=9112
 

Гандболисты по алфавиту
Гандболисты России